Согласно данным переписи населения 2021 года в Московской области в составе шестидесяти городских округов существуют 5978 населённых пунктов: 
 74 города;
 73 посёлка городского типа (пгт);
 5831 сельский населённый пункт.

Согласно учётным данным Московской области на конец 2022 года в области существуют 5978 населённых пунктов:
 74 города;
 71 посёлок городского типа (пгт), в том числе 56 рабочих посёлков, 11 дачных посёлков и 4 посёлка без спецификации типа (ЗАТО);
 5833 сельских населённых пункта, в том числе 531 посёлок, 533 села, 4733 деревни, 25 хуторов, 6 слободок и 5 местечек.

На 1 января 2023 года из всех населенных пунктов Московской области 60 являются административными центрами следующих административно-территориальных единиц:
 52 города областного подчинения, в том числе:
 39 городов областного подчинения с административной территорией;
 13 городов областного подчинения без административной территории;
 3 посёлка городского типа областного подчинения с административной территорией;
 5 закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
Все остальные населенные пункты Московской области административно подчинены административно-территориальным единицам с административной территорией, на которой они находятся.

В рамках организации местного самоуправления на территории всех вышеуказанных административно-территориальных единиц образованы муниципальные образования со статусом городского округа.

Административный центр области — город Москва — в состав самой области не входит.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа и городов) — по оценке на 1 января  года. Городские населённые пункты в списках выделены оранжевым цветом.

Города областного подчинения

Города областного подчинения (без административной территории) 
Категория город областного подчинения (без административной территории) означает отсутствие у такого города подчинённых ему других населённых пунктов, кроме самого этого города.

Города областного подчинения с административной территорией 
Городу областного подчинения с административной территорией административно подчинены населённые пункты, расположенные на его административной территории, их перечни приведены в списках ниже.
Населённые пункты Московской области, административно подчиненные городам с административной территорией (от А до И),
Населённые пункты Московской области, административно подчиненные городам с административной территорией (от К до Н),
Населённые пункты Московской области, административно подчиненные городам с административной территорией (от О до Р).
Населённые пункты Московской области, административно подчиненные городам с административной территорией (от С до Я).

Посёлки городского типа областного подчинения 
Посёлку городского типа областного подчинения с административной территорией административно подчинены населённые пункты, расположенные на его административной территории, их перечни приведены в списках ниже.

Лотошино

Серебряные Пруды

Шаховская

ЗАТО

См. также 
 Городские населённые пункты Московской области
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания 

Московская область